Stovner (Oslo), een stadsdeel van Oslo
Stovner (metrostation), een station van de metro van Oslo